est un nom propre japonais.

Toponymes 
 Ikegami est un des quartiers de l'arrondissement de  dans la ville de Tokyo.

Patronymes 
  est un dessinateur de manga japonais.
  est un théoricien de la littérature et linguiste japonais.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais